Lonchitidaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Jest to takson monotypowy obejmujący jeden rodzaj Lonchitis. Należą do niego dwa gatunki. Lonchitis hirsuta występuje w strefie międzyzwrotnikowej na obu kontynentach amerykańskich, a Lonchitis occidentalis w tropikalnej Afryce (włącznie z Madagaskarem).

Morfologia 
Są to okazałe paprocie naziemne, o tęgim, pełzającym kłączu. Liście o wielkiej blaszce, nieco mięsistej w stanie świeżym, podzielonej pierzasto, przy czym początkowo pojedynczo, a w końcu  (bliżej nasady starszych liści) nawet trzykrotnie. Kupki zarodni wzdłuż krawędzi odcinków liściowych są osłonięte przez zawijający się brzeg liścia.

Systematyka 
Paprocie te dzięki badaniom molekularnym zostały potwierdzone jako przynależne do grupy kladów bazalnych rzędu paprotkowców Polypodiales (tzw. grupa „lindsaeoids”). Dawniej klasyfikowane były w obrębie szeroko ujmowanych Dennstaedtiaceae. W systemie Smitha i in. (2006) rodzaj ten włączony został do rodziny Lindsaeaceae. W systemie PPG I (2016) rodzaj wyodrębniony został do własnej rodziny, po raz pierwszy wyróżnionej w 2006.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Podział rodziny
rodzaj Lonchitis L., Sp. Pl. 2: 1078. 1753 (syn.: Anisosorus Trevis. ex Maxon, Antiosorus Roem. ex Kuhn)
 Lonchitis hirsuta L.
 Lonchitis occidentalis Baker

Przypisy 

Paprotkowce